Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wilkinson () :
le comté de Wilkinson, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Wilkinson, situé dans l'État du Mississippi.